Gaetano Stammati –  politico e dirigente pubblico italiano
 Giuseppe Stammati – educatore e saggista italiano